Тетерень () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Тетерень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Тетерень.
 Тетерень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Денешть.